(mot anglais que l’on peut traduire en français par marginal) peut faire référence à :
 Fringe, série télévisée américaine diffusée de 2008 à 2013 ;
 Fringe science, recherches scientifiques qui s'éloignent significativement des théories généralement admises ;
 The Fringe, festival artistique qui a lieu à Édimbourg, en Écosse.

Homonymie de titre